Вязьмин — фамилия; имеет женскую форму Вязьмина.
 Вязьмин, Иннокентий Николаевич — комбайнёр колхоза «Рассвет» Аларского района Усть-Ордынского Бурятского национального округа, Герой Социалистического Труда.
 Вязьмин, Николай Николаевич (1919—1968) — советский виртуоз-балалаечник, композитор, аранжировщик.
 См. также 
 Вязьмино